Cardedeu kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cardedeu (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Cardedeu (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar